

Geografia 
 Regno Unito
 Allendale – parrocchia civile del Northumberland
 Stati Uniti d'America
 Allendale – antico insediamento oggi facente parte di Oakland, California
 Allendale – quartiere di Pasadena in California
 Allendale – capoluogo della Contea di Allendale, Carolina del Sud
 Allendale – villaggio della Contea di Wabash, Illinois
 Allendale – charter township della Contea di Ottawa, Michigan
 Allendale – villaggio della Contea di Worth, Missouri
 Allendale – borough della Contea di Bergen, New Jersey

Informatica 
 Allendale – processore Intel